Charles Anderson (1858–1939) – kanadyjski lekarz i polityk
 Charles Anderson (1897–1988) – australijski polityk, poseł z okręgu Hume
 Charles Anderson (1914–1993) – amerykański jeździec sportowy, złoty medalista olimpijski 
 Charles Anderson (1918–2009) – australijski polityk
 Charles Anderson (ur. 1942) – kanadyjski polityk